Символы Ньюфаундленда и Лабрадора — национальные символы канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Примечания